Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1973 — 11-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 июня по 14 октября 1973 года. В турнире участвовали 16 клубов из 9 стран. Трофей впервые завоевал суринамский клуб «Трансвааль».

Зональный турнир

Североамериканская зона 

Ни один клуб в североамериканской зоне не участвовал в турнире.

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

RSSSF предполагает, что изначально это мог быть промежуточный раунд, однако после отказа Мунисипаль осталось только 4 клуба.

|}

Третий раунд 

В третьем раунде коста-риканские Саприсса и Алахуэленсе должны были определить участника финала, однако оба клуба отказались от дальнейшего участия в турнире.

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Финал 

После отказа коста-риканских клубов Саприсса и Алахуэленсе у суринамского клуба Трансвааль не было соперника и он автоматически получил Кубок.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1973
1973 год в футболе